Oton az Ottó személynév délszláv megfelelője

 Horvátország
Oton falu Ervenik községben, Šibenik-Knin megyében
 Fülöp-szigetek
Oton város, Iloilo tartományban, Nyugat-Visayas régióban